Мацюра — фамилия.

Известные носители:
 Мацюра, Александр Григорьевич (род. 1954) — советский футболист, молдавский тренер.
 Мацюра, Андрей Александрович (род. 1981) — молдавский футболист и тренер.
 Мацюра, Сергей Григорьевич (род. 1963) — советский и молдавский футболист, российский футбольный арбитр.